Вади́м Ершо́в:
 Ершов, Вадим Викторович (1939—1989) — советский учёный-горняк, создатель горнопромышленной геологии.
 Ершов, Вадим Николаевич (род. 1973) — российский серийный убийца и насильник.